Зависимост може да се отнася до:

 Съзависимост
 Необходимост и зависимост (зависимост, която произтича от нужди на организма, като например тези при малките деца)
 Зависимо личностно разстройство
 Пристрастяване